Dieciocho de Marzo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ejido Dieciocho de Marzo, ort, Sinaloa, Ahome, 
 Dieciocho de Marzo, Nuevo León, Galeana, 
 Dieciocho de Marzo, Tamaulipas, 
 Dieciocho de Marzo, Coahuila, Francisco I. Madero, 
 Dieciocho de Marzo, Durango, 
 Dieciocho de Marzo, Chiapas, Tila, 
 Dieciocho de Marzo, Delstaten Mexiko, Tlatlaya, 
 Dieciocho de Marzo, Michoacán de Ocampo, Los Reyes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar